

Astronomia
 5141 Tachibana – asteroide della fascia principale

Persone
 Daigorō Tachibana – attore teatrale giapponese
 Higuchi Tachibana – fumettista giapponese
 Mikio Tachibana – fumettista giapponese
 Miya Tachibana – sincronetta giapponese
 Tachibana Dōsetsu – samurai e daimyō giapponese
 Tachibana Ginchiyo – generale e daimyō giapponese
 Tachibana Muneshige – samurai e daimyō giapponese

Altro
 Clan Tachibana – clan del periodo feudale in Giappone
 Maria Tachibana – personaggio della serie di anime e videogiochi Sakura Wars